Acronema neonervosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Farille ined. Acronema neonervosum ingår i släktet Acronema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
neonervosum